Árie může být:

 Árie – hudební termín označující v současné době nejčastěji skladbu pro jeden hlas s orchestrálním doprovodem
 Árie (povídka) – hororová povídka českého spisovatele a humoristy Miloslava Švandrlíka

Viz též

 Aria  – více významů